Comitatul Coffee, în original Coffee County, este numele a trei diviziuni administrative de ordin doi din statele Unite ale Americii, două comitate și o parohie.

Comitate 

 Comitatul Coffee, statul , (Categorie și format)
 Comitatul Coffee, statul , (Categorie și format)
 Comitatul Coffee, statul , (Categorie și format)

Vezi și 

 Coffee (dezambiguizare)

Dezambiguizare